Världsmästerskapet i rugby 1991 spelades mellan 3 oktober och 2 november 1991 i England, Wales, Skottland, Irland och Frankrike. Australien blev världsmästare.

Gruppspel

Pool 1

Pool 2

Pool 3

Pool 4

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final 

1991 i Frankrike
1991 i Storbritannien
1991 i Irland
Rugby
Sportåret 1991
Sportevenemang i Frankrike
Sportevenemang i Storbritannien
Sportevenemang i Irland